L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 13 au , sur terre battue en extérieur. Karolína Plíšková remporte l'épreuve en simple, Victoria Azarenka et Ashleigh Barty celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de l'Italienne Camila Giorgi, de l'Allemande Angelique Kerber, de la Russe Maria Sharapova et de la Croate Donna Vekić. Elles sont respectivement remplacées par Johanna Konta, Barbora Strýcová, Alison Riske, Viktória Kužmová et Amanda Anisimova.

Lauréates 
Karolína Plíšková remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Johanna Konta. Il s'agit de son  Premier 5, de son  sur terre battue et de son  en 2019.

En double, Victoria Azarenka et Ashleigh Barty remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Rome
Sport en Italie en 2019
Tennis en mai 2019